La saison 2019-2020 de EFL Championship est la  de la deuxième division anglaise.

Les vingt-quatre clubs participants au championnat sont confrontés à deux reprises aux vingt-trois autres pour un total de 552 matchs. La saison régulière démarre en août 2019 et se termine en juillet 2020, les barrages de promotion se jouant par la suite. À la fin de la saison, les deux premiers sont promus en Premier League et les quatre suivants s'affrontent en barrages. Les trois derniers sont quant à eux relégués en League One.

Clubs participants 

Un total de vingt-quatre équipes participent au championnat, dix-huit d'entre elles étant déjà présentes la saison précédente, auxquelles s'ajoutent trois promus de League One et trois relégués de Premier League.

Changements d'entraîneurs

Compétition

Classement 
Le classement est établi sur le barème de points classique (victoire à 3 points, match nul à 1, défaite à 0).

Pour départager les égalités, on tient d'abord compte de la différence de buts générale, puis du nombre de buts marqués, puis des confrontations directes et enfin si la qualification ou la relégation est en jeu, les deux équipes jouent une rencontre d'appui sur terrain neutre.

Résultats

Barrages de promotion

Meilleurs buteurs 
Au 23 juillet 2020

Récompenses de la saison

Récompenses mensuelles 
Le tableau suivant récapitule les différents vainqueurs des titres honorifiques d'entraîneur et de joueur du mois.

Notes et références 

2019-2020
Angleterre M2
Football M2
Championnat M2